Slutspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 1991 inleddes den 22 november och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp, tillsammans med de två bästa grupptreorna (8 totalt) kvalificerade sig till kvartsfinalerna. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 30 november.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Danmark mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=DEN-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Susan MacKensie 
|mål2     =  Bettina Wiegmann Heidi Mohr
|arena    = Zhongshan Stadium
|spelplats= Zhongshan
|publik   = 12000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=CHN-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Pia Sundhage
|arena    = Tianhe Stadium
|spelplats= Guangzhou
|publik   = 55000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Italien

{{Resultat med trupp|id=NOR-ITA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Birthe Hegstad Agnete Carlsen Tina Svensson 
|mål2     =  Raffaella Saimaso Rita Guarino
|arena    = Jiangmen Stadium
|spelplats= Jiangmen
|publik   = 13000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Kinesiska Taipei

{{Resultat med trupp|id=USA-TPE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 4 – 0
|mål1     = Michelle Akers Julie Foudy Joy Fawcett 
|mål2     = 
|arena    = New Plaza Stadium
|spelplats= Foshan
|publik   = 12000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Sverige mot Norge

{{Resultat med trupp|id=SWE-NOR
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Lena Videkull 
|mål2     =  Tina Svensson Linda Medalen Agnete Carlsen
|arena    = Ying Dong Stadium
|spelplats= Panyu
|publik   = 16000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot USA

{{Resultat med trupp|id=GER-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 3
|mål1     = Heidi Mohr Bettina Wiegmann 
|mål2     =  Carin Jennings April Heinrichs
|arena    = Guangdong Provincial Stadium
|spelplats= Guangzhou
|publik   = 15000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=SWE-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 29 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Anneli Andelén Pia Sundhage Lena Videkull Helen Nilsson 
|mål2     = 
|arena    = Guangdong Provincial Stadium
|spelplats= Guangzhou
|publik   = 20000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor
 Fifa.com

Slutspel